Вороняки — низькогірне пасмо на північному заході Подільської височини, частина Гологоро-Кременецького кряжу, в межах Львівської і (частково) Тернопільської та Рівненської областей.
 Вороняки — село в Україні, Золочівському районі Львівської області.